Trois navires de la Marine royale canadienne ont été baptisés NCSM Thunder :
 Le , un dragueur de mines de la classe Bangor mis en service en 1941 et démantelé en 1947.
 Le , un dragueur de mines de la  mis en service en 1953 et vendu à la France en 1954.
 Le , un dragueur de mines de la classe Bay mis en service en 1957 et désarmé en 1997.

Liens externes 
  Les NCSM Thunder sur canada.ca

Thunder